Elite — серия видеоигр о космической торговле, созданная Дэвидом Брабеном.

Игры 
Первой игрой серии стала Elite, вышедшая в 1984 году. Было создано три официальных продолжения: Frontier: Elite II (1993) и Frontier: First Encounters (Elite III) (1995), оба созданы компанией Брабена Frontier Developments. Третий сиквел, Elite Dangerous (задуманный в 1998 году, предварительно названный Elite 4 ), был успешно профинансирован в рамках кампании на Kickstarter в конце 2012 года и выпущен в декабре 2014 года .

Белл принимал ограниченное участие в первом сиквеле и не участвовал в производстве второго. Обе игры Frontier отличались множеством технических усовершенствований и новых функций по сравнению с оригинальной Elite, включая наполненную 3D-графику, миссии и сложную экономику. На этот раз игрок не был ограничен орбитой, но мог приземляться и исследовать или добывать планеты. Количество летающих кораблей было значительно увеличено, и была представлена новая политическая предыстория, позволяющая игроку получать ранги в конкурирующих межзвездных империях. Frontier Elite II появилась на Commodore Amiga, Atari ST и IBM PC, в то время как Frontier: First Encounters была выпущена только для IBM PC.

Обе игры Frontier имели значительные недостатки во многих отношениях. В обеих играх было много ошибок, в частности в First Encounters, по-видимому, из-за того, что она была опубликована в незавершенном состоянии. First Encounters была исправлена, затем переиздана и, наконец, снята с продажи. За этим последовал иск Gametek против Дэвида Брабена. В обеих играх использовалась реалистичная модель полета, основанная на ньютоновской механике, а не на оригинальном движке в аркадном стиле. Хотя это было более реалистично, многие игроки также сочли это удручающе сложным, особенно в бою.  Большинство игр о космической торговле, начиная с Elite, придерживались модели полета в аркадном стиле, в которой корабли ведут себя так, как будто летят в атмосфере.

Elite Dangerous, вышедшая через двадцать лет после First Encounters, добавила многопользовательский режим и расширила использование процедурной генерации, позволяя игрокам летать и исследовать каждую неатмосферную планету определенного диапазона размеров и температуры в галактике, содержащей миллиарды звезд. Elite Dangerous также предлагает как ньютоновскую модель полета, так и аркадную, причем игрок может выбирать между ними, используя «помощь в полете».

Ссылки